Deli bezeichnet:

 Deli (Insel), indonesische Insel in der Provinz Banten
 Deli, frühere Bezeichnung der Stadt Medan in Sumatra/Indonesien
 Deli (Soldat), berittener Soldat des osmanischen Heeres
 Sultanat Deli, ehemaliges Sultanat in Nordsumatra
 Deli Çayı, Fluss zum Mittelmeer in Südanatolien in der Türkei

DELI oder Deli meint kurz:
 Desktop Light Linux, Linux-Distribution
 Delicatessen (Gastronomie), im angloamerikanischen Raum Feinkostgeschäfte
 Delikatladen, umgangssprachliches Kurzwort
 Deli an der Schillingbrücke, ehemaliger Techno- und House-Club in Berlin

Deli ist der Familienname folgender Personen:
 Andor Deli (* 1977), ungarischer Politiker
 Musa Deli (* 1982), deutschtürkischer Schriftsteller und Buchautor
 Simon Deli (* 1991), ivorischer Fußballspieler
 Xenia Deli (* 1989), moldauisches Model

sowie der Beiname von
 İbrahim (Sultan) (1615–1648), osmanischer Sultan

Siehe auch:
 Delhi (Begriffsklärung),  Delli, Dely

DELI